Hermann Schmitz (entomoloog) - Duits entomoloog
 Hermann Schmitz (kunstschilder) - Duits kunstschilder
 Hermann Schmitz (industrieel) - Duits industrieel, werkzaam bij IG Farben
 Hermann Schmitz (filosoof) - Duits filosoof
 Hermann Schmitz (auteur) - Duits cabaretier en auteur